Tom Morley (Whitehaven, Cumbria, 12 de junio de 1993) cantante de Reino Unido.

El asiste a la Academia estadounidense Egremont Cuando estudia doble de las TIC y el alemán fue el primero en cantar para el Reino Unido en Eurovisión Junior 2003 y se colocó en tercer lugar, con la canción "My Song for the World", que le anotaron 118 puntos en el concurso.
Tom también abierto a la parte oficial de Eurovisión en Brighton en 2004, donde ABBA ganó Eurovisión hace 30 años.

Enlaces externos 
 Página web de Tom Morley

Cantantes del Reino Unido
Participantes en Eurovisión Junior